Ка́нданос-Се́лино () — община (дим) в Греции на юге острова Крит на побережье Ливийского моря в периферийной единице Ханье в периферии Крите. Население 5431 житель по переписи 2011 года. Площадь 376,254 квадратного километра. Плотность 14,43 человека на квадратный километр. Административный центр — Палеохора, исторический центр — Канданос. Димархом на местных выборах 2014 года избран Андониос Перакис ().

Община создана в 2011 году по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Анатолико-Селино, Канданос и Пелеканос.

Административное деление 

Община (дим) Канданос-Селино делится на 3 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Крита
Ханья